Se også 983 (tal)

Begivenheder 
 Svend Tveskæg erobrer en borg nord for Ejderen fra tyskerne.

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
83
Artikler om enkelte år